Waldorf est un nom propre.

Toponyme

 Waldorf, une ville américaine du Maryland ;
 Waldorf, une ville américaine dans le Minnesota ;
 Waldorf  (Rheinland-Pfalz), une localité allemande.

Patronyme

Personnalités réelles 
 William Waldorf Astor (1848-1919), financier américain. Il a donné son nom au Waldorf-Astoria, un hôtel sis dans un gratte-ciel de Manhattan ;

Personnalités fictives 
 Waldorf, un personnage de fiction du Muppet Show ;
 Blair Waldorf, un personnage de fiction de la série Gossip Girl.

Éducation
 Pédagogie Steiner-Waldorf (Écoles Steiner)

Cinéma & théâtre 

 Week-end au Waldorf, un film américain de Robert Z. Leonard, sorti en 1945.

Divers
 les écoles Steiner-Waldorf, des écoles appliquant la pédagogie définie par Rudolf Steiner ;
 la salade Waldorf, un plat inventé à l'hôtel Waldorf-Astoria ;
 Waldorf Astoria Hotels & Resorts, chaîne hôtelière américaine ;
 Waldorf Music, un fabricant allemand de synthétiseurs.